Liverpool ist der Name folgender geographischen ObjekteOrte:

 Liverpool, Stadt in England
 Liverpool (Nova Scotia), Stadt in Kanada

in Australien:
 Liverpool (New South Wales), Stadt in New South Wales
 Liverpool City, Verwaltungsgebiet von Sydney
 Liverpool, Stadtteil von Liverpool City
 Liverpool Plains Shire, Verwaltungsgebie in New South Wales

in den Vereinigten Staaten: 
 Liverpool (Alabama)
 Liverpool (Illinois)
 Liverpool (Indiana)
 Liverpool (Louisiana)
 Liverpool (New York)
 Liverpool (Pennsylvania)
 Liverpool (Texas)
 Liverpool (West Virginia)

Liverpool steht für:
 Liverpool (Album), Album von Frankie Goes to Hollywood (1986)
 FC Liverpool, Fußballverein aus Liverpool, England
 Liverpool Montevideo, Fußballverein aus Montevideo, Uruguay
 Liverpool Okahandja, Fußballverein aus Okahandja, Namibia
 HMS Liverpool, Kriegsschiffe der britischen Royal Navy

Liverpool ist der Familienname folgender Personen:
 Nicholas Liverpool (1934–2015), dominicanischer Politiker, Präsident 2003 bis 2012
 Yasmin Liverpool (* 1999), britische Leichtathletin